Бібліотекар — працівник бібліотеки
 Бібліотекар (франшиза) — серія телефільмів про Бібліотекаря — охоронця магічних артефактів
 Бібліотекар (у програмуванні) — керівна програма, що забезпечує організацію й обслуговування системних бібліотек і бібліотек користувачів